Den Namen Marine Mammals Protection Act (deutsch: ‚Meeressäugerschutzgesetz‘) tragen folgende Gesetzeswerke:

Marine Mammal Protection Act (MMPA) of 1972, ein Gesetz der Vereinigten Staaten zum Schutz der Meeressäuger 
Marine Mammals Protection Act 1978, ein 1978 erlassenes Gesetz Neuseelands zum Schutz der Meeressäuger